Ка́луш — топоним:

 Калуш — город, расположенный на северо-западе Ивано-Франковской области Украины, административный центр Калушского района.
 Калуш — украинский футбольный клуб из города Калуша Ивано-Франковской области.
 Kalush —  украинская рэп-группа, основанная в 2019 году.